Sołectwo w gminie Wronki, w pow. szamotulskim (województwo wielkopolskie), obejmujące 2 miejscowości:
 Chojno-Błota Wielkie
 Chojno-Błota Małe